В парному розряді жіночого тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Сільвія Фаріна і Ріта Гранде виграли титул, у фіналі перемігши пару Руксандра Драгомір і Вірхінія Руано Паскуаль 6-4, 0-6,7-66

Сіяні пари 

 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (півфінал)
 Руксандра Драгомір /  Вірхінія Руано Паскуаль (фінал)

 Сільвія Фаріна /  Ріта Гранде (чемпіонки)
 Татьяна Гарбін /  Жанетта Гусарова (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Internazionali Femminili di Palermo